Lista medaliaților olimpici la patinaj artistic, cuprinde pe primii trei concurenți, care au fost medaliați cu aur, argint și bronz.

Bărbați simplu

Femei simplu

Perechi

Lista după numărul de medalii obținute

Bărbați

Femei 

Liste cu medaliații olimpici
Patinaj